Anja () est un prénom féminin d'origine slave orientale, diminutif d'Anne ou d'Anna, signifiant grâce ou la grâce.

Ce prénom est également en usage en Scandinavie, dans les pays germanophones ainsi que dans les Balkans et notamment en Slovénie. En espagnol, on le trouve sous la forme d'Anya.

On la fête le 26 juillet.

Personnalités féminines portant ce prénom 
 

 Anja Althaus, handballeuse allemande ;
 Anja Andersen, handballeuse danoise, double championne olympique ;
 Anja Fichtel, escrimeuse allemande ;
 Anja Freese, actrice allemande ;
 Anja Garbarek, chanteuse norvégienne ;
 Anja Haas, skieuse alpine autrichienne, championnats du monde ;
 Anja Höfer, journaliste et animatrice de télévision allemande sur Arte ;
 Anja Huber, skeletoneuse allemande, elle a notamment été championne du monde en 2008 ;
 Anja Jaenicke, actrice de film et de télévision allemande ;
 Anja Kling, actrice allemande ;
 Anja Kluge, rameuse allemande, championne olympique ;
 Anja Lechner, violoncelliste allemande de musique classique ;
 Anja Mittag, footballeuse allemande ;
 Anja Nissen, chanteuse australo-danoise ;
 Anja Pärson, skieuse alpine suédoise ;
 Anja Plaschg, musicienne et chanteuse autrichienne ;
 Anja Rosmus-Wenninger, auteure allemande ;
 Anja Rubik, mannequin polonaise ;
 Anja Rücker, athlète allemande spécialiste du  ;
 Anja Rupel, chanteuse slovène de musique pop, une compositrice, une journaliste et une présentatrice radio ;
 Anja Schneiderheinze, bobeuse allemande ;
 Anja Schüte, actrice allemande ;
 Anja Silja, cantatrice allemande (soprano) ;
 Anja Spasojević, joueuse de volley-ball serbe ;
 Anja Zdovc, joueuse de volley-ball slovène.

Autres 
 Anja et Esther est une pièce de théâtre dramatique en sept actes de Klaus Mann.
 Anja est le nom d'une rivière en Éthiopie, dans le woreda de Seka Chekorsa.

Voir aussi 

 Anne, Anna, Anya.

Homonymie de prénom
Prénom féminin